Petäjäluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäjäluoto (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Petäjäluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Petäjäluoto (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Petäjäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,11, long 28,37), 
 Petäjäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,03, long 28,49), 
 Petäjäluoto (ö i Kinnula), Saarijärvi-Viitasaari, Mellersta Finland, 
 Petäjäluoto (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Petäjäluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,95, long 27,65), 
 Petäjäluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar